Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ; до сентября 2022 года — Высшая хоккейная лига) — открытая международная хоккейная лига, одновременно являющаяся вторым по силе дивизионом профессионального хоккея России после КХЛ. Соревнования ВХЛ с момента образования и до окончания сезона 2015/16 организовывались НП «Высшая хоккейная лига», однако с сезона 2016/17 Чемпионат и Первенство ВХЛ проводится под эгидой ФХР. До 2010 года вторым по силе чемпионатом являлась Высшая лига чемпионата России по хоккею с шайбой. Учреждена 24 ноября 2009 года. Первое учредительное собрание клубов ВХЛ состоялось 22 марта 2010.

Задачами проведения Чемпионата ВХЛ являются: а) определение, исключительно по спортивному принципу: — победителя Чемпионата ВХЛ; — победителя и призёров Всероссийского соревнования по хоккею; — победителя регулярного Чемпионата; б) содействие в повышении уровня спортивного мастерства хоккейных команд в целом и хоккеистов в отдельности; г) содействие в повышении уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров и судейского корпуса; в) организация досуга граждан Российской Федерации и других стран.

У большинства клубов Лиги есть договоры о сотрудничестве с клубами Континентальной хоккейной лиги. Некоторые команды ВХЛ являются фарм-клубами команд КХЛ. Помимо возможных «переходов» игроков из клубов КХЛ и обратно нередки трансферы и аренды игроков из молодёжных команд клубов КХЛ, выступающих в Молодёжной хоккейной лиге. Помимо этого некоторые клубы Всероссийской хоккейной лиги имеют собственные молодёжные команды в МХЛ и фарм-клубы в Первенстве ВХЛ.

Международный статус 
В Регламенте Чемпионата ВХЛ сезона 2010-2011 содержится указание о том, что первый чемпионат под эгидой вновь созданной лиги является открытым всероссийским соревнованием по хоккею. Начиная со следующего сезона и вплоть до сезона 2015/2016 в дополнение к этому в соответствующих регламентах содержится положение о том, что чемпионат ВХЛ представляет собой «международное спортивное мероприятие (соревнование)»..

Помимо клубов, находящихся под эгидой Федерации хоккея России, в ВХЛ входили и выступали хоккейные клубы, представляющие Белоруссию («Юность-Минск» из Минска), Казахстан («Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Сарыарка» из Караганды) и Украину («Донбасс» из Донецка). При этом одним из наиболее титулованных клубов ВХЛ является иностранный для ФХР клуб — карагандинская «Сарыарка», которая дважды выигрывала Регулярный Чемпионат ВХЛ (сезоны 2012/2013, 2014/2015) и дважды выигрывала — Кубок Братина (сезоны 2013/2014, 2018/2019) и Кубок Открытия (сезон 2014/2015).

История 

Сезон 2010/2011
30 июня 2010 года в ВХЛ был принят «Липецк», но затем команда отказалась от участия по финансовым причинам и 22 июля была исключена из ВХЛ. «Химик» и ПХК «Крылья Советов» также собирались вступить в лигу, но не были приняты: их гарантии участия в чемпионате оказались неубедительными, и члены правления лиги приняли решение предложить этим командам взять годичный тайм-аут. Позже произошло объединение двух «Крыльев Советов» (ПХК КС и МХК КС, см. здесь), и объединённый клуб был принят в лигу.

В регулярном Чемпионате участвовало 20 команд. В плей-офф — 16.

Сезон 2011/2012
31 мая 2011 года в Москве на общем собрании ВХЛ в состав лиги были приняты три команды-новичка: донецкий «Донбасс», красноярский «Сокол» и «Титан» из Клина.

28 июня стало известно, что в сезоне ВХЛ 2011/2012 годов не примут участия московские «Крылья Советов».

В регулярном Чемпионате участвовало 23 команды. В плей-офф — 16.

Сезон 2012/2013
Весной 2012 года свои заявки на вступление в лигу в сезоне 2012/2013 подали четыре клуба: «Кубань» (Краснодар), «Сарыарка» (Караганда), «Буран» (Воронеж) и ТХК (Тверь). 30 мая все четыре кандидата были приняты в лигу. Также выступление в лиге продолжат «Локомотив ВХЛ» вступивший в лигу вместо своего клуба-владельца, перешедшего в КХЛ и «Челмет» — правопреемник челябинского «Мечела».

19 мая лигу покинул «Донбасс».

14 июня «Юность-Минск» подала заявку на вступление в лигу в сезоне 2012/2013. 2 июля в результате голосования минчане единогласно были приняты в состав ВХЛ.

13 сентября ХК ВМФ сменил место выступлений. Вместо Санкт-Петербурга новым городом ХК ВМФ стала Кондопога в Карелии.

В регулярном Чемпионате участвовало 27 команд. В плей-офф — 16.

Сезон 2013/2014
23 апреля 2013 года Федерация хоккея Республики Беларусь приняла решение не заявлять «Юность-Минск» в ВХЛ в сезоне 2013/2014 и перевести клуб в Белорусскую экстралигу. 25 апреля 2013 года решение о неучастии приняло руководство ярославского «Локомотива». 30 мая 2013 года на заседании Высшей Хоккейной Лиги в состав участников чемпионата ВХЛ единогласным решением был принят ХК «Липецк».

В регулярном Чемпионате участвовало 26 команд. В плей-офф — 16.

Сезон 2014/2015
В межсезонье 2014 года лигу покинули три команды — «Кристалл», «Лада» и «Титан». 18 июля 2014 года было объявлено о вступлении казанского «Барса».

В регулярном Чемпионате участвуют 24 команды. В плей-офф — 16.

Сезон 2015/2016
В межсезонье 2015 года лигу покинули две команды — «Кубань» и «Липецк». 24 июня 2015 года было объявлено о вступлении трёх подмосковных команд — «Звезды» из Чехова, «Звезды-ВДВ» из Дмитрова и «Химика» из Воскресенска. 3 июля 2015 года было объявлено о возвращении «Кристалла». По ходу соревнования «Звезды-ВДВ» была снята с соревнования.

Сезон 2016/2017

В межсезонье 2016 года было объявлено, что Чемпионат и Первенство ВХЛ будут проводиться под эгидой ФХР. 30 июля лигу покинул управляющий директор Герман Скоропупов. В новом сезоне в Чемпионат ВХЛ вступила команда «Динамо Санкт-Петербург». Звезда-ВДВ не вернулась в ВХЛ.

Сезон 2017/2018

24 мая 2017 года, решением Совета директоров КХЛ, Металлург исключён из Лиги. 26 июня 2017 года клуб был допущен к участию в Высшей Хоккейной Лиге.

В регулярном Чемпионате участвуют 27 команд. В плей-офф — 16.

Сезон 2018/2019

ВХЛ пополнили три клуба, два из которых исключены КХЛ — Лада и ХК Югра.

Третий — ХК Тамбов.

В регулярном Чемпионате участвуют 29 команд. В плей-офф — 16.

Сезон 2019/2020

ВХЛ пополнили четыре клуба — «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан). Также была представлена новая структура проведения чемпионата — введено деление по дивизионам и конференциям. Позже в лигу вступили ещё две команды — российский «Ростов» и китайский «КРС-БСУ».

Сезон 2020/2021

В связи с пандемией коронавируса, от участия в чемпионате отказались все китайские и казахстанские клубы (последние ушли в собственный чемпионат), а также «Хумо» (Ташкент) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Таким образом, в сезоне ВХЛ 2020/2021 приняли участие 26 клубов (все — РФ).

Сезон 2021/2022

Чемпионат пополнили 2 Российские команды, АКМ (Тульская область) и «Омские крылья» (Омск).

Таким образом, в сезоне ВХЛ 2021/2022 приняли участие 28 клубов (все — РФ).

Сезон 2022/2023

Перед началом сезона лига объявила о смене названия на Всероссийскую хоккейную лигу.

В связи с трудностями финансирования ХК ЦСК ВВС (Самара) вышел из участия в ВХЛ.

В сезоне ВХЛ 2022/2023 принимают участие 26 клубов (все — РФ).

Команды, покинувшие лигу 
В следующей таблице приведены клубы, по каким-либо причинам покинувшие Всероссийскую хоккейную лигу, а также указаны хоккейные лиги, в которых на данный момент выступают эти клубы.

Формат 
С сезона 2012/13 конференции и дивизионы упразднены и команды объединены в одну большую таблицу. Принципиальное отличие от предыдущих чемпионатов Высшей лиги — команды не проводят спаренные матчи.

В сезоне 2014/15 участвовали две команды из Казахстана и 25 команд из разных городов России. На первом этапе все команды провели 52 матча, по два матча с каждым соперником (один дома и один на выезде). На втором этапе 16 лучших команд разыгрывают в играх плей-офф главный трофей Высшей хоккейной лиги России — Кубок «Братина».

С сезона 2019/2020 введено деление по дивизионам и конференциям.

Русская классика 
«Русская классика ВХЛ» — это поединок под открытым небом на большом оформленном в ретро-стиле стадионе в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Первый в истории подобный матч состоялся 17 февраля 2012 года в Красноярске: в гости к местному «Соколу» приезжал возрождённый ярославский «Локомотив».

Клубы

Кубок Союза 
Турнир прошёл 24 и 25 декабря 2022 года в белорусском Жлобине. Федерация хоккея России и Федерация хоккея Беларуси совместно с Всероссийской хоккейной лигой провели международный турнир Париматч Кубок Союза.

В турнире приняли участие финалисты прошлого сезона Экстралиги «Металлург» (Жлобин), «Юность» (Минск) и Высшей хоккейной лиги — «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Санкт-Петербург).

25 декабря 2022 года прошёл матч за 3-е место, а также финал, в котором определился обладатель PARI Кубка Союза-2022. Победителем стал «Рубин» из Тюмени.

Таблица призёров

Выступление команд в лиге 
С момента основания лиги в 2010 году в чемпионатах ВХЛ принимало участие 35 команд. Только нефтекамский клуб «Торос» выходил в плей-офф во всех девяти чемпионатах ВХЛ, причём в шести сезонах доходил до стадии полуфинала. В таблице приведены итоги выступления команд в регулярной части чемпионатов ВХЛ (цифра — место в турнирной таблице), а также в плей-офф (обозначено цветом) каждого сезона ВХЛ.

* включая историю выступления челябинского «Мечела» до своей замены правопреемником «Челметом» в 2012 году.

** включая историю выступления возрождённого «Локомотива» до его перехода в КХЛ в 2012 году.

ВХЛ на международных турнирах 
Команды ВХЛ принимают участия и на крупных международных хоккейных турнирах.

Континентальный кубок 
С 2012 по 2014 годы победитель ВХЛ принимал участие в Континентальном кубке.

Трансляции ВХЛ 

Трансляции матчей чемпионата ВХЛ осуществляют несколько телеканалов (основной из которых КХЛ-ТВ). Также выходят программы о ВХЛ на КХЛ-ТВ.

С сезона 2012/2013 у ВХЛ появился свой собственный канал на видеохостинге YouTube. Канал транслирует матчи всех команд в лиге. Также руководство ВХЛ заключило договор со спортивным порталом Чемпионат.com. Теперь, если по каким-то причинам видеохостинг будет запрещён в каком-либо регионе России (а вместе с ним будет заблокирован видеоканал ВХЛ), то трансляции матчей команды этого региона будет организовывать этот спортивный портал.

См. также 
 Молодёжная хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ 
 Чемпионат ВХЛ на сайте «Архив голов» 

 
Хоккейные лиги России
Россия2